Würffel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig Würffel (1678–1719), deutscher evangelischer Theologe und Feldprediger
 Stefan Bodo Würffel (* 1944), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

Wuerffel ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Wuerffel (* 1974), ehemaliger US-amerikanischer Profi-Footballspieler